Футбольная лига в сезоне 1993/94 — 96-й сезон Футбольной лиги Англии. Победителем Первого дивизиона стал «Кристал Пэлас», Второй дивизион выиграл «Рединг», Третий дивизион выиграл «Шрусбери Таун».

Первый дивизион

Плей-офф

Второй дивизион

Плей-офф

Третий дивизион

Плей-офф

Ссылки 
 Футбольная лига 1993/94 на RSSSF.com

1993
Английский чемпионат
Английский чемпионат
Спорт в Великобритании в 1994 году
Спорт в Великобритании в 1993 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1993/1994